Ukkosaari kan syfta på följande platser:

Finland 
 Ukkosaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,69, long 28,92),  (2 ha)
 Ukkosaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,75, long 29,12),  (1 ha)
 Ukkosaari (ö i Kajanaland, Kajana),  (5 ha)
 Ukkosaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 62,02, long 26,91),  (0 ha)
 Ukkosaari (ö i Mellersta Finland, Jyväskylä),  (1 ha)
 Ukkosaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu),  (0 ha)
 Ukkosaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand),  (0 ha)
 Ukkosaari (ö i Södra Karelen, Imatra),  (0 ha)
 Ukkosaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,51, long 28,14),  (2 ha)
 Ukkosaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax),  (1 ha)
 Ukkosaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,99, long 27,56), 
 Ukkosaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,58, long 28,30),  (0 ha)
 Ukkosaari (ö i Mellersta Finland, Saarijärvi-Viitasaari),  (0 ha)